El término Adami puede referirse a:

 Tobias Adami (1581–1643) - filósofo alemán.
 Adam Adami (1610-1663) – monje y obispo Hildesheim, historiógrafo alemán.
 Adriano Adami (1922-1945) – Teniente en la Divisione Alpina Monterosa del ejército de la República Social Italiana.
 Andrea Adami (1663-1742), llamado il Bolsena – músico.
 Anton Filippo Adami (in. siglo XVIII - 1730) – poeta y polígrafo.
 Chris Adami - físico y teórico evolucionista.
 Cristian Adami (1976) - futbolista.
 Edward Fenech-Adami – político maltés.
 Federico Guglielmo Adami (1816-1893) – literato.
 Giovanni Matteo Adami (1574-1633) – jesuita y misionero mártir en Japón.
 Giuseppe Adami (1880-1946) – comediógrafo y periodista.
 Luigi Adami – conspirador de Módena arrestado con Ciro Menotti.
 Marco Adami – cantante italiano
 Ernst Daniel Adami (1716–1795) - teólogo alemán
 Pavol Adami (1739-1814) - científico eslovaco.
 Pietro Adami (siglo XVIII) – pintor.
 Johann Christian Adami (1662–1715) - teólogo alemán.
 Johann Christian Adami (1689–1753) - teólogo alemán.
 Johann Samuel Adami (1638–1713) - teólogo alemán.
 Johann Helfrich Adami (1792–1862) - comerciante alemán, senador en Bremen.
 Friedrich Wilhelm Adami (1816–1893) - autor y publicista alemán.
 Heinrich Joseph Adami (1807–1895) - escritor alemán.
 John George Adami (1862-1926) - patólogo británico.
 Guido Adami - ingeniero italiano.
 Valerio Adami (1935) – pintor.
 Giancarlo Adami (1982) - saltador de esquí italiano.
 Glenda Adami (1984) - esquiadora sobre hierba italiana.
 Adami Tullu - localidad de Etiopía.
 Adami - localidad de la república de Adiguesia, en Rusia.
 Adami (Decollatura, Catanzaro) - localidad en las laderas del monte Reventino, en Decollatura, Italia.
 Adami (automóviles) - factoría automovilística florentina.
 Adami (nombre)''' - nombre bíblico.